Манастирени има више значења:

 Манастирени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Манастирени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Општина Манастирени (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији